Guilty or Not Guilty – film del 1914
 Guilty or Not Guilty – film del 1932 diretto da Albert Ray
 Guilty or Not Guilty film per la televisione del 1980 diretto da Jim Hanley